Chevalierella kan syfta på:

 Chevalierella (djur) – ett släkte av fjärilar
 Chevalierella (växter) – ett släkte av växter